Николай Ремезов:
 Ремезов, Николай Владимирович (1855—1915) — российский писатель и публицист.
 Ремезов, Николай Митрофанович (1864—1916) — русский военачальник, генерал-майор.